Междуславянският език е проект за създаване на изкуствен общославянски език, който за първи път е бил описан от хърватския мисионер Юрий Крижанич в средата на 17 век. Целта му е да улесни комуникирането между представители на отделните славянски народи, както и да позволи на незнаещите славянски езици да говорят със славяните. За последните езикът изпълнява и образователна роля. Той се основава на общите черти между славянските езици и ще бъде разбираем за 90 % от славяноговорещите.
В графиката на междуславянския се използва както кирилица, така и латиница.

Днешният междуславянски език е формиран през 2011 г. от два проекта:
 Словянски, създаден през 2006 г. от група лингвисти от различни страни, водени от датския преводач Ян ван Стенберген, основан на съвременните славянски езици. През 2012 го говорят няколкостотин души.
 Новославянски, създаден през 2009 г. от преподавателите от Факултета по икономика на Чешкия земеделски университет в Прага Войтех Мерунка и Зденек Линхард. Основан на старобългарския език, посветен на всички славяни и имаща за цел тяхното удобство при комуникация и обмен на информация.

Утвърден е научен проект на ЕС, свързан с междуславянския език.

Правопис и правоговор 
Междуславянският език може да се пише и на кирилица, и на латиница. Основната междуславянска азбука има 26 букви: 5 гласни, 20 съгласни и ер малък:

{|class="toccolours" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"

! colspan=2|кирилица !! colspan=2|латиница !! МФА
|-
|А||а||A||a|| ~ 
|-
|Б||б||B||b||
|-
|В||в||V||v||
|-
|Г||г||G||g|| ~ 
|-
|Д||д||D||d||
|-
|Е||е||E||e|| ~ 
|-
|Ж||ж||Ž||ž|| ~ 
|-
|З||з||Z||z||
|-
|И||и||I||i|| ~ 
|-
|Ј||ј||J||j||
|-
|К||к||K||k||
|-
|Л||л||L||l|| ~ 
|-
|М||м||M||m||
|-
|Н||н||N||n||
|-
|О||о||O||o|| ~ 
|-
|П||п||P||p||
|-
|Р||р||R||r||
|-
|С||с||S||s||
|-
|Т||т||T||t||
|-
|У||у||U||u||
|-
|Ф||ф||F||f||
|-
|Х||х||H||h||
|-
|Ц||ц||C||c||
|-
|Ч||ч||Č||č|| ~ 
|-
|Ш||ш||Š||š|| ~ 
|-
|Ь||ь||||||
|}

Други букви по избор са:

{|class="toccolours" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"

! colspan=2|кирилица !! colspan=2|латиница !! МФА
|-
|ДЬ||дь||Ď||ď|| ~  ~ 
|-
|ЗЬ||зь||Ź||ź|| ~  ~ 
|-
|ЛЬ||ль||Ĺ||ĺ|| ~ 
|-
|НЬ||нь||Ń||ń|| ~ 
|-
|РЬ||рь||Ŕ||ŕ|| ~  ~ 
|-
|СЬ||сь||Ś||ś|| ~  ~ 
|-
|ТЬ||ть||Ť||ť|| ~  ~ 
|-
|Щ||щ||ŠČ||šč|| ~ 
|-
|Ђ||ђ||Đ||đ||
|-
|Ћ||ћ||Ć||ć||
|-
|КС||кс||X||x||
|-
|Ъ||ъ||Ò||ò|| ~ 
|-
|Ы||ы||Y||y|| ~  ~ 
|-
|Ю||ю||JU||ju||
|-
|Я||я||JA||ja|| ~ 
|-
|Є||є||JE||je|| ~ 
|-
|Ї||ї||JI||ji||
|-
|Ѣ||ѣ||Ě||ě|| ~  ~ 
|-
|Ѧ||ѧ||Ę||ę|| ~  ~ 
|-
|Ѩ||ѩ||JĘ||ję||
|-
|Ѫ||ѫ||Ų||ų|| ~ 
|-
|Ѭ||ѭ||JŲ||jų|| ~ 
|-
|—||—||Å||å||
|}

Примерен текст 
Молитвата Отче наш:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница на междуславянския език
 Форум 
 Онлайн новини
 Група във Фейсбук
 Уики
 Междуславянски Уикисборник

Вижте също 
 Панславизъм, Словио

Изкуствени езици
Славянски езици
Панславизъм